Pierwszy rząd Andersa Fogh Rasmussena – rząd Danii w latach 2001–2005
 Drugi rząd Andersa Fogh Rasmussena – rząd Danii w latach 2005–2007
 Trzeci rząd Andersa Fogh Rasmussena – rząd Danii w latach 2007–2009